Kalmar kan vara:
 Kalmarunionen – en union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige
 Kalmar Nyckel – ett fartyg
 Projekt 667BDR Kalmar – en sovjetisk/rysk ubåtsklass
 Kalmar (tidning) – en dagstidning som gavs ut 1864–1918
 Kalmar – varumärke för truckar och andra containerhanteringsprodukter från det finländska företaget Cargotec
 en bläckfisk i familjen kalmarer

Militär
Kalmar flygflottilj – en flygflottilj verksam 1942–1980.
Kalmar regemente (gamla) – ett infanteriförband verksamt 1626–1927.
Kalmar regemente (nya) – ett infanteriförband verksamt 1994–1997.
Kalmargruppen – en militärdistriktsgrupp verksam 1998–2004.

Geografi
 Kalmar kommun – en kommun i Kalmar län 1971–
 Kalmar – en tätort och centralort i Kalmar kommun
 Kalmar stad – en tidigare stadskommun 1200–1970
 Kalmar län – ett län i Sverige
 Region Kalmar län – regionkommunen i Kalmar län
 Kalmar domkyrkoförsamling – en församling i Växjö stift 1652–1838 (1989), efter delningen 1989 en av fem församlingar
 Kalmar stadsförsamling – annat namn på domkyrkoförsamling 1838–1925
 Kalmar församling, Växjö stift – annat namn på domkyrkoförsamling 1925–1989 
 Kalmar slottsförsamling – en tidigare församling i Växjö stift 1580–1884
 Kalmar tyska församling – en tidigare församling i Växjö stift 1628–1652
 Kalmar S:t Johannes församling – en församling i Växjö stift 1989–
 Kalmar socken, Småland – en socken i Småland
 Kalmar landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kalmar län 1823–1924
 Kalmar landsförsamling – en tidigare församling i Växjö stift –1925, tidigare Sankta Gertuds församling
 Kalmar socken, Uppland – en socken i Uppland
 Kalmar landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Kalmar församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift
 Kalmar distrikt – ett distrikt i Håbo kommun och Uppsala län 2016–
 Kalmar, Esbo stad – en stadsdel i Esbo kommun i Finland
 Kalmar Township, Minnesota – USA

Idrott
 Kalmar FF – en fotbollsförening i Kalmar
 Kalmar AIK – en idrottsklubb i Kalmar
 Kalmar BTK – en bordtennisklubb i Kalmar

Se även
 HMS Kalmar – flera fartyg
 Kalmar nation – flera studentföreningar
 Kalmarsund
 Kalmarsand
 Kalmarviken
 Kalmare
 Kalmaritiska